Tafoya ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Nicholas Tafoya (1933–2018), US-amerikanischer Bischof von Pueblo, Colorado
 Catarino Tafoya (1940–2012), mexikanischer Fußballspieler
 Maria Margarita Tafoya (1904–2001), US-amerikanische Töpferin